Senduro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Senduro, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Senduro, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar